Parana (également orthographié Paraná ou Paranã) est un nom propre pouvant désigner différents  toponymes  d'Argentine et du Brésil ainsi que celui d'un paquebot français:

Cours d'eau 
 Le Rio Paraná, un fleuve sud-américain qui prend sa source au Brésil puis passe en Argentine avant de se jeter dans l'océan Atlantique ;
 Le Rio Paranã, un cours d'eau des États du Tocantins et de Goiás au Brésil.

Localités 
 Paraná, une ville d'Argentine ;
 La cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Paraná, la plus grande église de cette ville ;
 Paranã, une municipalité de l'État brésilien du Tocantins ;
 Paraná, une municipalité de l'État brésilien du Rio Grande do Norte.

Territoires 
 L'État du Paraná, un des 26 États fédérés du Brésil ;
 Le département de Paraná, une des 17 subdivisions de la province argentine d'Entre Ríos dont la ville éponyme est le chef lieu.

Navire
 Parana (1876-1877), un ancien paquebot de la Compagnie des messageries maritimes, qui assurait initialement la ligne entre la France et l'Amérique du Sud et se brisa au large de Bahia.